

Patronyme 
Kaboré est un nom de famille notamment porté par :
 Charles Kaboré (né en 1988), footballeur burkinabè ;
 Gaston Kaboré (né en 1951), réalisateur burkinabè ;
 Karim Kaboré (né en 1967), coureur cycliste burkinabè ;
 Mohamed Kaboré (né en 1980), footballeur burkinabè ;
 Moussa Kaboré (né en 1982), footballeur burkinabè ;
Rahiza Kaboré (née en 1990), styliste burkinabé ;
 Roch Marc Christian Kaboré (né en 1957), président du Burkina Faso de 2015 à 2022 ;
 Salimata Kaboré, peintre burkinabè ;
 Zinda Kaboré (1920-1946), homme politique voltaïque.